«Рок-н-ролльный цирк „Роллинг Стоунз“» () — представление, организованное по инициативе рок-группы The Rolling Stones, состоявшееся 11 декабря 1968 года и вышедшее как музыкальный фильм и альбом в 1996 году.

Представление 
В этом шоу на цирковой арене выступили сами The Rolling Stones и известнейшие рок-музыканты: Jethro Tull, The Who, Taj Mahal, Марианна Фейтфулл, Йоко Оно (с The Dirty Mac) и супергруппа The Dirty Mac, в которую вошли Джон Леннон, Эрик Клэптон, Митч Митчелл (ударник группы Джимми Хендрикса) и Кит Ричардс — гитарист The Rolling Stones. Также присутствовали традиционные цирковые номера и цирковая музыка в исполнении оркестра.

Инициатором проекта был Мик Джаггер, попросивший режиссёра Майкла Линдсей-Хогга (), снявшего два промовидеоролика для The Rolling Stones, сделать для них полнометражное телевизионное шоу. По словам Линдсей-Хогга, идея соединения музыки с цирком пришла во время поиска идей для шоу, когда он нарисовал круг на бумаге и сработала свободная ассоциация.

Шоу началось около 2 часов дня 11 декабря 1968 года. Технические работы на сцене между выступлениями занимали больше времени, чем планировалось, были проблемы с видеокамерами, и в итоге шоу затянулось на ночь и последние выступления состоялись около 5 утра следующего дня. К тому времени и Rolling Stones, игравшие в самом конце шоу, и публика очень устали, что хорошо видно в фильме.

Это было последним выступлением Брайана Джонса в составе The Rolling Stones и единственная видеозапись будущего гитариста Black Sabbath Тони Айомми в составе Jethro Tull. Айомми был участником группы на протяжении только нескольких недель.

Релизы 
Фильм не был выпущен на протяжении почти 30 лет. Rolling Stones говорили, что релиз задержан из-за их не соответствующего стандартам выступления, так как они выступали рано утром и были сильно усталыми. Другие источники утверждают, что настоящей причиной является слишком хорошее выступление группы The Who, только что вернувшейся из турне. Rolling Stones не давали концертов на протяжении некоторого времени и выглядели на сцене, по сравнению с The Who, гораздо хуже.

Выпуск на CD и VHS состоялся в 1996 году. В релиз вошли музыкальные номера, их объявления, и дружеский разговор Мика Джаггера с Джоном Ленноном.

Ремастеринг на DVD появился в 2004 году со звуком в формате Dolby Surround, и дополнительным материалом (ранее считавшиеся «потерянными» записи выступлений, интервью с Питом Таунсендом и три аудиокомментария).

Список номеров и композиций 
 Открытие, Мик Джаггер объявляет Rock and Roll Circus (0:25)
 «Entry of the Gladiators» (Julius Fucik) — оркестр (0:54)
 Мик Джаггер объявляет Jethro Tull (0:11)
 «A Song for Jeffrey» (Ian Anderson) — Jethro Tull (3:25)
 Кит Ричардс объявляет The Who (0:07)
 «A Quick One While He’s Away» (Pete Townshend) — The Who (7:32)
 «Over the Waves» (Juventino Rosas) — оркестр (0:45)
 «Ain’t That a Lot of Love» (Willia Dean Parker/Homer Banks) — Taj Mahal (3:48)
 Чарли Уоттс объявляет Марианну Фэйтфул (0:05)
 «Something Better» (Barry Mann/Gerry Goffin) — Marianne Faithfull (2:31)
 Мик Джаггер и Джон Леннон объявляют The Dirty Mac (1:05)
 «Yer Blues» (John Lennon/Paul McCartney) — The Dirty Mac (4:26)
 «Whole Lotta Yoko» (Йоко Оно) — Йоко Оно, Иври Гитлис, The Dirty Mac (4:48)
 Джон Леннон объявляет The Rolling Stones / «Jumpin’ Jack Flash» (Mick Jagger/Keith Richards) — The Rolling Stones (3:35)
 «Parachute Woman» (Mick Jagger/Keith Richards) — The Rolling Stones (2:58)
 «No Expectations» (Mick Jagger/Keith Richards) — The Rolling Stones (4:13)
 «You Can’t Always Get What You Want» (Mick Jagger/Keith Richards) — The Rolling Stones(4:24)
 «Sympathy for the Devil» (Mick Jagger/Keith Richards) — The Rolling Stones (8:48)
 «Salt of the Earth» (Mick Jagger/Keith Richards) — The Rolling Stones (4:57)

Ссылки 

Фильмы 1996 года
Музыкальные фильмы Великобритании
The Rolling Stones
Рок-фестивали
Фильмы Майкла Линдси-Хогга